Suicide Silence () — дебютний мініальбом дезкор-гурту Suicide Silence, випущений лейблом Third Degree 30 вересня 2005 року. Цей міні-альбом став початком стрімкого зростання популярності гурту, тому рівно через рік він був перевиданий у Великій Британії лейблом In at the Deep End Records.Цей альбом містить 4 пісні і відео формату QuickTime Movie (.mov) на пісню «Destruction of a Statue (Live)».

Список композицій

Музиканти
Мітч Лакер — вокал
Рік Еш — гітара
Кріс Ґарса — гітара
Майк Бодкінс — бас
Джош Годдард — ударні

Примітки

Посилання 
 Мініальбом на офіційному сайті гурту

Музичні альбоми 2005
Альбоми Suicide Silence
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми